EDT est un sigle qui peut signifier :
 Eastern Daylight Time (en français, heure avancée de l'Est) ;
 eau de toilette ;
 EDT, un logiciel ;
 Électricité de Tahiti, une compagnie d'électricité de Polynésie française ;
 emploi du temps ;
 équation du temps.

Edt est un toponyme notamment porté par :
 Edt bei Lambach, une commune autrichienne du district de Wels-Land, en Haute-Autriche
 Edt (Perwang am Grabensee), localité de Perwang am Grabensee du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche

Homonymie de toponyme